Uetrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Uetrecht (1879–1960), deutscher Archivar
 Fred Erich Uetrecht (1909–1980), deutscher Filmjournalist

Siehe auch:
 Utrecht (Begriffsklärung)